J20 steht für:

 Akute Bronchitis,  Entzündung der größeren verzweigten Atemwege nach dem ICD-10-Code
 HMS Östergötland, ein Zerstörer der schwedischen Marine
 den Johnson-Körper J20, die verlängerte Fünfeckskuppel
 das chinesische Kampfflugzeug Chengdu J-20
 Autobahn J20, Schweiz

Abkürzung